Bortnyky (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Bortnyky (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw, siehe Bortnyky (Fastiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Bortnyky (Stryj)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Bortnyky (Tultschyn)

 ehemaliges Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne